Кристофер Дойл (, ; род. 2 мая 1952, Сидней, Австралия) — гонконкский кинооператор австралийского происхождения. Известен своими экстремальными ракурсами съёмки и авангардистскими цветовыми решениями; обладатель многих кинонаград.

Биография 
Родился 2 мая 1952 года в городе Сидней, Австралия. Учился в США в Мэрилендском университете на факультете истории искусств. Много работал с китайскими режиссёрами, такими как Вонг Карвай (с которым сотрудничал во всех его фильмах — от «Диких дней» до «2046»), Чжан Имоу, Эдвард Янг, Чжан Юань, Питер Чан. Также сотрудничал с Пен-Еком Ратанаруангом, Такаси Симидзу, Себастьяном Сильвой, с американскими режиссёрами (Джеймс Айвори, Гас Ван Сент, Джим Джармуш, Джон Фавро и др.).

В конце 1970-х уехал в Тайвань из Гонконга, затем обосновался в Тайбэе, где работал на нефтяной вышке. Затем был бурильщиком в Индии, пас коров в Израиле, был доктором китайской медицины в Таиланде.

С 1978 года работал фотографом в театре «Юньмэнь» и в арт-группе «Zuni Icosahedron». В 1981 году был оператором фильма «Тот день, на берегу» режиссёра Эдварда Янга. За этот фильм Дойл получил награду за лучшую операторскую работу на Азиатско-тихоокеанском кинофестивале 1983 года. Получили известность снятые им видеоклипы: «Juicebox» группы The Strokes, «Six Days» DJ Shadow (режиссёр — Вонг Карвай) и «Getaway» группы Texas.

В настоящее время проживает в Бангкоке.

Избранная фильмография

Признание 
На его счету сегодня около 70 операторских работ, он — лауреат 50 премий за операторское искусство.

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке